Hubert Burge - um bispo.
Tyler Burge - um filósofo.

Desambiguação